Вра́новые, или во́роновые , — широко распространённое семейство птиц отряда воробьинообразных, включающее такие виды, как чёрная и серая воро́ны, грач, галка, сойка, обыкновенный во́рон, обыкновенная и голубая сороки, кукша. Семейство состоит из более чем 120 различных видов птиц, представленных практически на всех континентах. Птицы среднего или крупного размера, имеют заметное внешнее сходство. У многих представителей семейства оперение чёрное, но есть и ярко окрашенные виды. Питаются преимущественно насекомыми, отчасти зёрнами. У крупных северных видов значительное место занимает охота за яйцами и птенцами других птиц, поиск падали и грабёж.

Эволюция и систематика 
Наиболее ранние ископаемые находки птиц, имеющих определённое сходство с врановыми и обнаруженные на территории Франции и Германии, относятся к периоду среднего миоцена, порядка 17 млн лет назад. Полагают, что предки современных врановых первоначально получили своё развитие в Австралазии и затем постепенно распространились по всем континентам. Систематика врановых в настоящее время находится на стадии обсуждения среди орнитологов: одни учёные полагают, что количество видов в семействе должно быть значительно увеличено, а другие — что, наоборот, уменьшено. Например, классификация Сибли — Алквиста (1990), основанная на исследовании ДНК-гибридизации, значительно расширила семейство, включив в него совсем непохожих на вороновых  и , а также включив его в новую группу Corvida. Другие полагают, что семейство должно ограничиться лишь во́ронами, выделив остальных птиц в отдельные семейства.

Большое разнообразие эндемичных видов наблюдается в Восточной Азии и Америке — 36 и 29 соответственно; около трети всех видов принадлежат единственному роду — во́роны. Ранее, особенно в XIX веке, после появления работ Чарльза Дарвина, широко бытовало представление об эволюционном интеллектуальном развитии животных организмов. По этой теории врановые, благодаря своей способности к быстрому обучению и другим умственным возможностям, были признаны наиболее развитыми птицами. Современные биологи отвергают данную теорию как несостоятельную.

Общая характеристика 
Некоторые вороновые являются наиболее крупными представителями воробьинообразных: вес  и  может превышать 1,5 кг, а длина — достигать 65 см. С другой стороны, самый маленький вид, , весит всего около 40 г, а его длина составляет 21,5 см.

Интеллект 
Несколько видов обладают весьма высоким интеллектом, сравнимым с высшими приматами. Из-за этого врановые становятся объектом исследования учёных. Интеллект выражается в понимании механики процессов, происходящих как в природе, так и в специально создаваемых учёными тестах, и в использовании одного или нескольких орудий труда для достижения цели в виде пищи. Многие виды используют свои способности только в неволе, а некоторые (например, новокаледонская ворона) пользуются инструментами и в природе. Изготовленные орудия ворона может забирать с собой, пользуясь ими в дальнейшем.

Ворон считается одной из самых умных птиц. Когда британские учёные решили проверить, действительно ли ворон наделён интеллектом, птице давали пить воду из глубокого кувшина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон додумался бросать в ёмкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. Ранее такую же сообразительность учёные обнаруживали только у человекообразных обезьян. По словам руководителя эксперимента Алекса Тейлора, вороны способны различать объекты, которые держатся на плаву и которые тонут. Вороны выбрасывали резину и пластмассу из кувшина, когда видели, что уровень воды в кувшине повышается незначительно.

Во время испытаний в Кембриджском университете в Англии было установлено, что грачи столь же умны при создании и использовании простых орудий своими клювами, как шимпанзе при создании и использовании простых орудий своими руками.

У сорок были обнаружены тщательно продуманные социальные ритуалы, включая, возможно, выражение печали. Также сорока — это единственное известное немлекопитающее, способное узнать себя в зеркале, в отличие, например, от попугая, который воспринимает своё собственное отражение как другого попугая.

Большеклювые вороны в Токио догадываются бросать грецкие орехи под колёса автомобилей и после подбирать их уже раздавленными.

Социальное поведение 
Быстро и легко обучающиеся стайные птицы иногда приходят на помощь друг к другу. Вороны, грачи и галки часто селятся в пределах населённых пунктов, образуя многочисленные колонии. Часто хорошо организованны: например, у  имеется сложная социальная иерархия. Известно, что молодые птицы часто играют в сложные обучающие игры, в том числе и коллективные, требующие определённого интеллекта. Например, они подбрасывают веточки в воздух и стараются их поймать; ложатся на спину и перебирают какой-либо предмет ногами и клювом; совместно играют в игру наподобие «царя горы»: пытаются спихнуть друг друга с определённого места; удерживая какой-либо предмет в клюве, летают и сталкиваются с другими птицами до тех пор, пока предмет не упадёт.

Некоторые виды могут быть достаточно агрессивны по отношению к другим животным. Например, известно, что  способны напасть на любого, кто приблизится к их гнезду. Жертвами птиц становятся собаки, кошки, другие хищные птицы.

Распространение 
Представители семейства встречаются повсеместно, за исключением южной оконечности Южной Америки и Антарктиды. Наибольшее биоразнообразие наблюдается в тропических регионах Центральной и Южной Америки, а также в Евразии. В Африке, Северной Америке и Австралии совокупно известно менее 10 видов вороновых.

Большинство видов ведёт оседлый образ жизни, хотя на севере и востоке Европы могут мигрировать на небольшие расстояния в юго-западном направлении. Во время перелёта собираются большими стаями.

Питание 

В большинстве своём всеядны — питаются как растительной, так и животной пищей: насекомыми и другими беспозвоночными животными, яйцами других птиц, мелкими млекопитающими, ягодами, плодами и семенами растений. Часто употребляют в пищу падаль. Некоторые виды хорошо приспособились к жизни в населённых пунктах и питаются отходами человеческой пищи. Исследования, проводимые американскими орнитологами на территории США в отношении ,  и , показали, что вороновые оказались самыми всеядными среди всех птиц, питаясь отбросами таких продуктов, как хлеб, макароны, жареный картофель, бутерброды, собачья еда и корм для скота. То же исследование показало, что наличие таких отбросов влияет на общую численность птиц.

Размножение 
Моногамны, пары сохраняются длительное время, у многих видов в течение всей жизни. Гнёзда обычно строятся на верхушках деревьев; в качестве строительного материала используются сухие ветки, скреплённые травой или корой. Строят гнездо как самец, так и самка. Кладка состоит из 3—10 (чаще 4—7) яиц, как правило, бледно-зелёного цвета с бурыми пятнышками. Вылупившиеся птенцы остаются в гнезде в течение 6—10 недель в зависимости от вида.

Роды и виды

Классификация

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Галки (Coloeus)

Кладограмма

Примечания

Литература 
 Птицы Советского Союза: В 6 т. / Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — М.: Советская наука, 1951—1954.

 
Семейства птиц